Кампо Куадрас има више значења:

 Кампо Куадрас (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Куадрас, Ла Фронтера (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику